Cuacuila puede referirse a los siguientes lugares:

 Cuacuila, un pueblo del municipio de Huauchinango.
 Cuacuila, un pueblo del municipio de Zacatlán.